Constantí I el Gran (Naissus, Dàcia, 272 - Ancycrona, Pont, 337), emperador romà
 Constantí I d'Armènia Menor (vers 1060 - 1102), príncep d'Armènia Menor o Petita Armènia.
 Constantí I de Torres, fill de Marià I de Torres, jutge de Torres. Apareix en documents datats el 1124 i 1127.
 Constantí I de Grècia (Atenes 1868 - Palerm 1923), rei de Grècia (1913 - 1917 i 1920 - 1922).
 Constantí I d'Escòcia (? - 877), rei d'Escòcia, fill de Kenneth I i nebot de Donald I.
 Constantí I de Lacon, jutge d'Arborea, suposat fill de Gonnari de Serra.
 Nobles georgians:
 Constantí I d'Imerètia, rei d'Imerètia, fill gran i successor de David VII Narin el 1293.
 Constantí I de Geòrgia, rei de Geòrgia del 1407 al 1411, segon fill de Bagrat V el gran.
 Constantí I Mukhrani-batoni, setè príncep de Mukhran (Mukhrani-batoni) del 1659 al 1667.
 Constantí I de Kakhètia, rei de Kakhètia el 1605.
 Líders religiosos:
 Constantí I de Bartzrberd, patriarca e l'església armènia del 1221 al 1267.
 Papa Constantí I, Papa del 708 al 715.